Hérault je lahko:

 Hérault - departma v južni Franciji
 Hérault - reka v Franciji